De Microsoft Lumia (eerder Nokia Lumia) is een reeks van smartphones, Phablets en tablets van Microsoft onder de merknaam van Nokia, die voor het eerst werd geïntroduceerd op 26 oktober 2011. De reeks bestaat uit Microsofts Windows Phone-toestellen. De smartphonereeks is minder populair dan zijn rivalen werkend op iOS en Android waardoor veel gebruikers klagen over het zogenaamde "app-gap". Hiermee bedoelt men dat er minder apps beschikbaar zijn voor Windows Phone dan zijn rivalen. Vanwege de mindere verkopen werd in 2016 besloten geen nieuwe toestellen meer uit te brengen onder de Lumia reeks. De naam "Lumia" is gebaseerd op het Finse woord lumi, wat sneeuw betekent.

Apparaten

Eerste generatie

Tweede generatie

Derde generatie

Vierde generatie

Vijfde generatie

Firmware
Lumia smartphones zijn voorzien van een firmware welke additionele functionaliteit geeft aan het toestel en zorgt voor betere compatibiliteit. Alleen de x50 reeks is niet standaard voorzien van deze extra opties en apps, maar kunnen wel worden geïnstalleerd. Alle Lumia telefoons met Windows Phone 8 zijn compatibel met het Windows Insider programma, die bèta versies van Windows Phone software uitgeeft.

Modelvergelijking

Eerste generatie

Tweede generatie

Derde generatie

Vierde en Vijfde generatie

Verkopen

Kwartaalcijfers verkopen van Lumia's wereldwijd in miljoenen

Opmerkingen

Referenties

 
Merknaam